Ел Кодито има више значења:

 Ел Кодито (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кодито (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику